Corazones de hierro es el título en español de dos producciones cinematográficas estadounidenses:

 Fury, película dirigida en 2014 por David Ayer y protagonizada por Brad Pitt, en su título para Hispanoamérica.
 Casualties of War, película dirigida en 1989 por Brian DePalma y protagonizada por  Michael J. Fox y Sean Penn, en su título para España.